Naupactini — триба семейства долгоносиков, подсемейства Entiminae.

Классификация 
 триба: Geonemini

Ссылки 

Entiminae